Obhájkyně titulu Serena Williamsová a sestra Venus Williamsová nenastoupily, protože se Serena turnaje nezúčastnila pro poranění nohy a Venus hraje pouze dvouhru.
 
Vítězem se stal stejně jako ve Wimbledonu 2010 americko-kazašský pár Vania Kingová a Jaroslava Švedovová.

Nasazení 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (finále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (semifinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jen C’ (2. kolo)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Maria Kirilenková /  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
  Monica Niculescuová /  Šachar Pe'erová (3. kolo)
  Jelena Vesninová /  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Ženská čtyřhra